Бріліант Вася, Бабушкін Василь Степанович - кримінальний авторитет, злодій в законі.
 Брілліант (Алабама) () — містечко в окрузі Меріон, штат Алабама, США.